argentin tangó, Argentínából és Uruguayból származó, a 20 század első évtizedeiben kialakult társastánc
 
Művészet
 Argentin tangó (Tangos, l'exil de Gardel), 1985-ös argentin-francia film, Fernando E. Solanas rendezésében
 Argentin tangó (Tango argentino), 1992-es jugoszláv–szerb film, Goran Paskaljevic rendezésében
 Argentin tangó, Ganxsta Zolee és a Kartel 1998-ban megjelent kislemeze